Чернов, Геннадий
 Чернов, Геннадий Борисович — дирижёр Симфонического оркестра Псковской областной филармонии с 2006 года
 Чернов, Геннадий Иванович — советский организатор промышленного производства, директор нескольких заводов.